Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 26. Februar 2011 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Im Einzelfinale setzte sich Novak Đoković in zwei Sätzen gegen Roger Federer durch und gewann somit nach 2009 und 2010 zum dritten Mal in Folge den Titel. Dies war der 20. ATP-Titel seiner Karriere. Im Doppel waren Simon Aspelin und Paul Hanley die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht zusammen an. Im diesjährigen Finale gewannen Serhij Stachowskyj und Michail Juschny gegen Jérémy Chardy und Feliciano López. Dies war ihr erster Triumph in Dubai und ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.619.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.233.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 20. Februar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 20 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Dubai